Сырокоренье — название населенных пунктов в России:

 Сырокоренье — деревня в Ельнинском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.
 Сырокоренье — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Сырокоренье — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.